Аточа ():

 Вокзал Аточа — главный железнодорожный вокзал Мадрида.
 Аточа — улица в Мадриде, место знакового политического убийства 24 января 1977 года.
 Аточа — подрайон Мадрида.
 Ворота Аточа — несохранившиеся городские ворота Мадрида.
 Нуэстра Сеньора де Аточа — испанский галеон.
 Аточа — ныне не существующий футбольный стадион в Сан-Себастьяне (Страна Басков, Испания).